Guangzhou International Women’s Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Guangzhou International Women’s Open rozgrywany w dniach 17–23 września 2018 roku w Kantonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Chinach